Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1991, classée en catégorie World Series, s'est disputée du 7 au .

Guy Forget remporte le simple messieurs. En finale, il bat Michael Stich, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Scott Davis et David Pate. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1991 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1991
Tennis en Australie en 1991
Sydney
Tennis en janvier 1991